

Віллімантік — місто, штат Коннектикут
 Віллімантік — місто, штат Мен